El término kermes (también, kermés o quermés) puede referirse, en esta enciclopediaː

 a una kermés (también, kermesse o quermés), una fiesta popular con juegos y otras actividades de entretenimiento;
 a kermes, pigmento de color carmesí;
 a Kermes, un género de insectos productores del tinte llamado grana y también quermes o kermes.